Jorge Guerra, mais conhecido como Guerrinha (Franca, 21 de junho de 1959) é um ex-jogador e atual treinador brasileiro de basquetebol.

Carreira
Clubes

Guerrinha começou a jogar basquete aos 10 anos no Franca Basquete, à época chamado Clube dos Bagres. Após se federar, defendeu o Yara Clube, de Franca, na categoria infantil e o Clube Recreativo, de Orlândia, no infanto. Retornou ao Franca Basquete, para jogar no adulto do então Amazonas Franca em 1975. A passagem no Franca durou até o ano de 1991. Atuou também em clubes como Monte Líbano (SP), Dharma/Yara/Franca (SP) e COC/Ribeirão Preto (SP), onde encerrou a carreira no ano de 1997.

Pelo time da Capital do Basquete foram quatro Sul-Americanos (1977, 1980, 1990 e 1991), quatro Campeonatos Brasileiros (1980, 1981, 1990 e 1991), cinco Paulistas (1975, 1976, 1977, 1988 e 1990) e três Campeonatos do Interior (1975, 1976 e 1977). Também foi vice-campeão do Mundial Interclubes (1980), cinco vezes vice-campeão brasileiro (1979, 1981, 1982, 1986 e 1988-89) e quatro vezes vice-campeão paulista (1978, 1979, 1980 e 1991).

Seleção Brasileira

Era integrante da equipe titular da Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino que conquistou o título pan-americano de 1987, disputado na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. No jogo final, a equipe enfrentou o time anfitrião e os venceu por 120 a 115. Foi a primeira vez que a seleção norte-americana masculina de basquete perdeu um jogo como anfitrião, e a primeira vez que foi derrotada em um jogo final, além de ter sido a primeira vez que um adversário fez mais de cem pontos diante de seus torcedores. Na ocasião, o Brasil levou o ouro após uma virada épica sobre os Estados Unidos, após estar perdendo no intervalo por 14 pontos. Além disso, o Brasil quebrou uma invencibilidade de 34 partidas oficiais do time norte-americano de basquete. 

"Foi uma emoção muito grande. Uma conquista assim marca uma geração, marca um jogador. Era um grupo de atletas que começou a se formar em 1983 e foi até 1992. Foram 10 temporadas juntos, disputando Olimpíadas e Mundiais. Era um grupo coeso, tinha aquela paixão de jogar pela Seleção, tinha qualidade em nível internacional. Era uma época mais romântica. Hoje é muito profissional, então são coisas que a gente guarda, lembra, vai curtir ainda por muitos anos", contou Guerrinha em uma entrevista à Rádio Poliesportiva.

Além disso, já havia sido vice-campeão Pan-Americano em 1983 com a Seleção. Também faturou um Pré-Olímpico das Américas (1988) e dois Sul-Americanos (1985 e 1989).

Técnico

A carreira de técnico de Guerrinha começou em 1997, no COC/Ribeirão Preto (SP), time pelo qual foi um dos principais responsáveis por fundar no final de 1996. Já no primeiro ano como treinador, levou a equipe ao vice-campeonato do Paulista de 1997 e do Nacional de 1998. No segundo semenstre de 1998, se transferiu para o Bauru (SP), onde teve grande sucesso. O primeiro feito foi levar o esquadrão bauruense à sua primeira participação em uma competição brasileira: o Campeonato Nacional de 1999. Mais tarde naquele mesmo ano, foi vice-campeão do Sul-Americano de Clubes e campeão paulista, seu primeiro título na carreira. Em 2000, ficou em segundo lugar com o Bauru no Campeonato Paulista. Porém, em 2002, conquistou o Nacional de 2002 com o time bauruense. Em meados de 2003, a primeira passagem de Guerrinha pelo Bauru se encerrou, após a equipe pedir licença das principais competições da temporada 2003-04. 

Depois de deixar o Bauru foi contratado pelo ACF/Campos (RJ), onde foi campeão carioca em 2003 e vice em 2004. Após a equipe fluminense declinar a participação no Campeonato Nacional do ano seguinte, foi contratado pelo Rio Claro Basquete (SP) que estava retornando às atividades, no primeiro semestre de 2005. Ficou no projeto rioclarense até o final da temporada 2006-2007. Com a negativa do Rio Claro em participar do Paulista de 2007, deixou a agremiação da Cidade Azul e voltou à cidade de Bauru no segundo semestre do ano de 2007 e foi o principal responsável por refundar a equipe bauruense juntamente com antigos dirigentes. Neste recomeço do Dragão, Guerrinha acumulou funções além das de treinador, atuando também como diretor e assessor de imprensa. A segunda passagem durou oito anos e foi recheada de títulos: Campeonato Paulista de 2013 e 2014, Liga Sul-Americana de 2014, Liga das Américas de 2015, além dos vices no NBB 14-15 e na Copa Intercontinental de 2015. Depois de dirigir o Bauru nos amistosos que o time realizou na NBA, o segundo período de Jorge Guerra no comando do time se encerrou em outubro de 2015. Em 10 de junho de 2016, foi apresentado como o novo técnico do Mogi das Cruzes. Pela equipe mogiana, conquistou o Campeonato Paulista de 2016 e a Liga Sul-Americana de 2016. Na temporada 2017/2018, foi vice-campeão do NBB e da Liga das Américas de 2018. Em junho de 2021, foi contratado pelo Bauru, indo assim para a terceira passagem pelo time bauruense. Em dezembro de 2022 conquistou mais um título no comando do Bauru Basket, a Liga Sulamericana de 2022.

Títulos como jogador

Franca 

 Campeonato Sul-Americano de Clubes: 4 vezes (1977, 1980, 1990 e 1991).
 Campeonato Brasileiro: 4 vezes (1980, 1981, 1990 e 1991).
 Campeonato Paulista: 5 vezes (1975, 1976, 1977, 1988 e 1990).
 Campeonato Interior: 3 vezes (1975, 1976 e 1977).
 Vice-campeão Mundial Interclubes: 1980.
 Vice-campeão Brasileiro: 5 vezes (1979, 1981, 1982, 1986 e 1988-89).
 Vice-campeão Paulista: 4 vezes (1978, 1979, 1980 e 1991).

Seleção Brasileira 

 Jogos Pan-Americanos: 1987.
 Vice-campeão Jogos Pan-Americanos: 1983.
 Pré-Olímpico das Américas: 1988.
 Campeonato Sul-Americano: 2 vezes (1985 e 1989).

Títulos como técnico

Bauru 

 Liga das Américas: 2015.
 Liga Sul-Americana: 2 vezes (2014 e 2022).
 Campeonato Brasileiro: 2002.
 Campeonato Paulista: 3 vezes (1999, 2013 e 2014).

Automóvel Clube/Campos 

 Campeonato Carioca: 2003.

Mogi das Cruzes 

 Liga Sul-Americana: 2016.
 Campeonato Paulista: 2016.

Ligações externas 

Túnel do Tempo: há 27 anos, Brasil vence os Estados Unidos na final masculina de basquete

Naturais de Franca
Basquetebolistas de São Paulo
Basquetebolistas olímpicos do Brasil
Medalhistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos
Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Treinadores de basquetebol do Brasil